Platycyamus är ett släkte av kräftdjur. Platycyamus ingår i familjen vallöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vallöss
Platycyamus